Большекирсановское сельское поселение — муниципальное образование в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Большая Кирсановка.

Административное устройство 
В состав Большекирсановского сельского поселения входят:
 хутор Большая Кирсановка,
 хутор Иваново-Ясиновка,
 хутор Криничный,
 село Кульбаково,
 хутор Кучеровка,
 хутор Петрополье,
 хутор Подгорный.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Матвеево-Курганского района